Bergoffen

 Léo Bergoffen (1922-2020) déporté à Auschwitz, qui épouse la résistante et Juste parmi les nations Odette Blanchet. Il est décoré de la Légion d'honneur.
 Odette Bergoffen (1924-),résistante française, nommée Juste parmi les nations en 1994

Patronyme juif
Homonymie de patronyme